Werdermann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Der deutsche Name Werdermann leitet sich von der Flurform Werder „erhöhtes, von Gewässern oder feuchten Landstrichen umgebenes Land“ ab.
Es handelt sich somit um einen Wohnstättennamen.

Bekannte Namensträger 
 Erich Werdermann (1892–1959), deutscher Botaniker und Kakteenspezialist
 Hermann Werdermann (1888–1954), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Johann Günther Karl Werdermann († 1798), deutscher Philosoph

Siehe auch 

 Werder (Familienname)

Werdermann (Familienname)
Wohnstättenname